Рукометна репрезентација Румуније је рукометни тим који представља Румунију на међународним такмичењима и под контролом је Рукометног савеза Румуније.

Учешћа на међународним такмичењима

Олимпијске игре

Светска првенства

Европска првенства

Тренутни састав 
 Састав на СП 2011.

Селектор: Василе Стинга

Спољашње везе 
 Рукометни савез Румуније - званичан сајт

Р
Репрезентације Румуније
Р